1 gmina w Nemczech:
 Thaden – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

Osoby:
 Adolf Georg Jakob von Thaden – niemiecki chirurg

Zobacz też:
 Thadden